Jerzy Jan Woźniak (27 de dezembro de 1932 - 9 de janeiro de 2011) foi um futebolista polonês que jogou pela Seleção Polonesa de Futebol.

Futebolistas da Polônia
Mortos em 2011